Amiga kan syfta på:
 Amiga – serie av hemdatorer.
 Amiga (skivmärke) – ett skivmärke i Östtyskland
 Coral Amiga, brittisk skådespelare.